Распределённый брэ́гговский отража́тель — это слоистая структура, в которой показатель преломления материала периодически изменяется в одном пространственном направлении (перпендикулярно слоям).

Общая информация 

РБО, также известный как одномерный фотонный кристалл, чаще всего представляет собой последовательность двух или более осажденных друг на друга материалов с разными показателями преломления, как показано на Рис. 1. Чаще всего РБО изготовляются при помощи молекулярно-лучевой эпитаксии и химического осаждения материалов из газовой фазы.
РБО позволяют отражать световые волны с гораздо более узкой полосой отражения, чем простой торец между полупроводником и воздухом. Именно это и обусловило широкое применение таких отражателей в оптической технике (фильтры, встроенные в оптические волокна отражатели, сенсоры и т. д.) и их привлекательность для использования в качестве зеркал полупроводниковых лазеров . Последнее также произошло благодаря большему коэффициенту отражения таких зеркал чем коэффициент отражения зеркал, полученных путём скола торцов лазеров, и что немаловажно, возможности изготовления РБО в рамках стандартного технологического процесса самих лазеров путём молекулярно-лучевой эпитаксии.

Теория 
Электромагнитная волна, распространяясь перпендикулярно слоям РБО, приведённого на Рис. 1, испытывает отражения от границ раздела сред с показателями преломления  и . Закон Брэгга определяет условия, при которых волны, отражённые от границ раздела сред данного РБО при перпендикулярно падающей волне, находятся в одинаковой фазе:

,

где  — период РБО,  целое число, указывающее на порядок дифракции,  — длина волны,  — эффективный показатель преломления РБО.
Чаще всего в волоконной технике используются четвертьволновые распределённые РБО, толщина каждого слоя которых равна четверти длины волны. Так, для РБО, изображённого на Рис. 1, мы можем определить толщины слоев с показателями преломления  и , соответственно, как  и . Тогда, коэффициент отражения РБО на длине волны  будет равен:

,

где  — число пар четвертьволновых слоев, из которых состоит РБО.
Максимум коэффициента отражения РБО в спектре приходится на длину волны , и его спектральная ширина определяется из выражения:

,

где  — разница показателей преломления  и ,  — эффективный показатель преломления РБО.

Источники 

Физика твёрдого тела
Оптика